Таи́рова — фамилия, женская форма фамилии .

 Известные носители 
 Таирова, Елена Кайратовна (1991—2010) — российская шахматистка, международный мастер.
 Таирова, Таира Акпер кызы (1913—1991) — государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Азербайджанской ССР (1959—1983).
 Таирова, Хамра Заировна (1912—1990) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Составные фамилии 
 Таирова-Яковлева, Татьяна Геннадьевна (род. 1967) — российский историк. См. также